Президент Чеченської Республіки Ічкерія — титул президента самопроголошеної ЧРІ, що існував від створення Чеченської Республіки Ічкерія, і до її фактичної ліквідації російськими військами.

Президенти Ічкерії